Чемпионат Люксембурга по футболу 1993/1994 — 80-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Первая стадия чемпионата

Вторая стадия чемпионата

Турнир за чемпионство

Переходный турнир

Группа А

Группа В

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1993/1994
Люксембург
Люксембург
1993 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994